Línea F puede referirse a:

 la Línea F del Subte de Buenos Aires;
 la Línea F de colectivos de Río Gallegos;
 la Línea F de la empresa municipal de autobuses de Madrid;
 la Línea F del servicio de metro de Nueva York.